Аква́му — народ на юге Ганы, проживающий между реками Бирим, Денсу и Вольта, к северу от города Аккра. Численность более 70 тысяч человек.

Традиционные хозяйственные занятия 
В хозяйстве преобладает мелкое скотоводство и земледелие; главные культуры — кукуруза, просо, сорго, бананы, ямс, маниок, рис и какао.

Традиционная социальная организация 
Традиционная социальная организация — деревенские и большесемейные общины. Традиционный быт, материальная культура и социальные институты близки к ашантийским.

Счёт родства матрилинейный с пережитками патрилатеральности.

Этническая история 
Этническая общность Акваму сформировалась в результате консолидации различных аканских групп на территории вождества (омана) Акваму. Столица — Ньянавасе, потом Аяндавасе. Данниками А. были соседние вождества и общины гуанов, гонжа, аквапим, эве, адангме, га, включая Осу (Аккра) и Ладоку. В кон. XVII — нач. XVIII в. А. — крупнейший поставщик невольников в европейские форты Золотого Берега. В 1734 после поражения от Ачем-Абуквы часть народа А. переселилась за р. Вольта и создала там новый оман А., входивший в 1742—1826 в Конфедерацию Ашанти.

Язык 
Как и аквапим, акваму говорят на одном из идиомов тви(чви)-фан­ти, входящих в язык акан.

Религия 
В настоящее время большинство акваму исповедует протестантизм, часть — католицизм, некоторые придерживаются традиционных верований.

Литература 
 Попов В. А. Акваму // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999.
 Абрамов В. В. //Африка. Энциклопедический справочник в 2-х томах. Т.1 / Глав. ред. А. Громыко . М., 1986.

Ссылки 
 Акан на '', 15th edition. SIL International.

Примечания 

Народы Ганы
Аканские народы
Народы Гвинейской подобласти